Dussen steht für:
 Dussen (Werkendam), Ortsteil der Gemeinde Werkendam, Provinz Noord-Brabant, Niederlande
 Kastell Dussen, Burg in der Gemeinde Werkendam, Provinz Noord-Brabant, Niederlande
 Dussen, niederländischer Name des Briefadelsgeschlechts Düssen, im 20. Jahrhundert erloschenes niederländisches Briefadelsgeschlecht, das in einer Linie auch in Westfalen ansässig war
 Dussen, niederländischer Name des Uradelsgeschlechts Düssen, im 15. Jahrhundert erloschenes niederländisches Uradelsgeschlecht

Siehe auch:
 Düsse
 Düssen